Jednorożec est le nom :

Toponymie
en Pologne

 de la gmina de Jednorożec, dans le powiat de Przasnysz, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Jednorożec, chef-lieu de cette gmina